Grlić ist der Name von:

 Danko Grlić (1923–1984), jugoslawischer Philosoph
 Ivica Grlić (* 1975), bosnischer Fußballspieler
 Rajko Grlić (* 1947), jugoslawischer bzw. kroatischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent